Roman Michałowski je jméno a příjmení více osob:

Roman Michałowski (historik) (*1949) – polský historik
Roman Michałowski (malíř) (*1953) – polský malíř